Садска () — город района Нимбурк в Среднечешском крае Чехии, расположен в исторической области Богемия в 37 км к востоку от Праги, на «старой» дороге в Подебрады. Рядом с городом протекает река Эльба.

По состоянию на 1.01.2016 года население составляло 3 304 человека.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Аполлинера
 барокковая колокольня с куполом 1691 года. Первоначально была оборудована часами, первый этаж которой служил в качестве тюрьмы
 Мариацкий (чумной) столб 1748 года на центральной площади
 Часовня Божией Матери на дороге в Прагу 1714—1721 г. над целебным источником
 Ратуша с башней и часами, построенная в 1842—1843 г.
 На северо-западной окраине города расположен природный парк Керско-Боры.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Садска

Города Среднечешского края